Die Bezeichnung Spendengütesiegel kann für

 das Spendensiegel allgemein
 das Österreichische Spendengütesiegel
stehen.